Amerikai Egyesült Államok
 Old Town (Brunswick megye, Észak-Karolina)
 Old Town (Forsyth megye, Észak-Karolina)
 Old Town (Florida)
 Old Town (Kalifornia)
 Old Town (Indiana)
 Old Town (Maine)
 Old Town (Mississippi)
 Old Town (Oregon)
 Egyesült Királyság
 Old Town (Barnsley)
 Old Town (Croydon)
 Old Town (Edinburgh)
 Old Town (Scilly-szigetek)
 Old Town (West Yorkshire)
 Kanada
 Old Town (Brit Columbia)
 Old Town (Toronto)